Суперкубок Молдови з футболу 2021  — 12-й розіграш турніру. Матч відбувся 26 червня 2021 року між чемпіоном Молдови Шерифом та володарем кубка Молдови клубом Сфинтул Георге.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2021
Молдова
2021 у молдовському спорті